Rani Khanna est née en France d'une mère française et d'un père indien mais fut élevée à Londres.

Elle était peintre avant de poursuivre des études de cinéma en 1992 (London College of Communication, University of the Arts). Depuis, elle réalise des documentaires et films expérimentaux/installations vidéo et enseigne la production vidéo à Londres où elle vit.

Rani Khanna a réalisé en 2005 un film documentaire sur le compositeur Gabriel Yared, il s'intitule Music by… Gabriel Yared.

Filmographie
Documentaires :
 2012 : Dreaming Surfing
 2011 : Kolkata Books
 2009 : Mad for Dance
 2008 : Barking Mad
 2007 : Chip Odina & Muse 
 2007 : Wandering with my Shadow 
 2007 : Reflections
 2005 : Music by...Gabriel Yared
 2004 : Leona Alone
 2001 : Amazons in Saris
 2000 : Sharing Concerns
 1998 : Krishna the Divine Lover
 1994  : Gay Bombay

Lien externe
Site officiel

Réalisateur indien
Réalisatrice française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)